Андре́єв (також зустрічається у джерелах Андрєєв) — російське прізвище, яке утворилось від чоловічого імені Андрій ().

Відомі носії прізвища:

Чоловіки 
 Андреєв Анатолій Йосипович (1900—1977) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Андрій Андреєв:
 Андреєв Андрій Андрійович (1895—1971) — радянський партійний і державний діяч.
 Андреєв Андрій Іванович (1913—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Андрєєв Андрій Олексійович (1967—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андреєв Борис Федорович (1915—1982) — російський кіноактор, народний артист СРСР.
 Андреєв Валентин Дмитрович (1935) — гірничий інженер, доктор технічних наук, професор.
 Василь Андреєв:
 Андреєв Василь Андрійович (1906—1974) — генерал-майор, кандидат історичних наук.
 Андреєв Василь Аполлонович (1906—1974) — Герой Радянського Союзу.
 Андреєв Василь Васильович (1861—1918) — російський балалаєчник, організатор і керівник першого оркестру російських народних інструментів.
 Андрєєв-Бурлак Василь Миколайович (1843—1888) — російський актор.
 Андреєв Василь Олексійович (1920—1961) — Герой Радянського Союзу.
 Андреєв Віктор Семенович (1905—1988) — український та російський архітектор, лауреат Сталінської премії.
 Андрєєв Віталій Миколайович (1967)  — історіограф, дослідник інтелектуальної історії України, доктор історичних наук.
 Андреєв Владислав Віталійович (1987) — білоруський і російський борець вільного стилю.
 Володимир Андреєв:
 Андрєєв Володимир Антонович (1872—????) — російський та український малювальник і гравер.
 Андреєв Володимир Вадимович — російський дипломат.
 Андрєєв Володимир Іванович (1870—????) — живописець.
 Андреєв Володимир Миколайович (1889-?) — бртанік
 Андрєєв Володимир Олексійович (1930—2020) — радянський і російський актор, театральний режисер, сценарист і педагог. Народний артист СРСР (1985). Лауреат Державної премії РРФСР ім. К. С. Станіславського (1980). Президент Московського драматичного театру ім. М. Н. Єрмолової (з 2012 року).
 Геннадій Андреєв:
 Андреєв Геннадій Дмитрович — український радянський архітектор
 Андрєєв Геннадій Миколайович — радянський державний і партійний діяч
 Дмитро Андреєв:
 Андреєв Дмитро Володимирович — український правник-науковець
 Андрєєв Дмитро Олександрович — підполковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Євген Андреєв:
 Андрєєв Євген Васильович — український залізничник, Герой Соціалістичної Праці
 Андреєв Євген Миколайович — російський військовик, Герой Радянського Союзу
 Андреєв Кирило Олександрович (нар. 1971) — російський співак, соліст групи «Иванушки International».
 Костянтин Андреєв:
 Андрєєв Костянтин Андрійович — український футзаліст.
 Андреєв Костянтин Олексійович (1848—1921) — російський і український математик.
 Андреєв Кузьма Андрійович (1857—1940) — удмуртський просвітитель, місіонер.
 Андреєв Леонід Миколайович (1871—1919) — російський письменник, драматург.
 Матей Андреєв — болгарський військовик.
 Микола Андреєв:
 Андреєв Микола (1890—1919) — член партії лівих есерів, скоїв вбивство німецького посла Вільгельма Мірбаха.
 Андреєв Микола Андрійович (1873—1932) — російський скульптор, заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Андреєв Микола Миколайович (1880—1970) — російський фізик, академік АН СРСР.
 Андрєєв Микола Олександрович (1836—1898) — російський співак.
 Андреєв Микола Петрович (1936) — український художник.
 Андреєв Микола Петрович (1892—1942) — російський фольклорист, літературознавець.
 Олександр Андреєв:
 Андреєв Олександр Микитович — український радянський діяч
 Андрєєв Олександр Миколайович — український військовик
 Андреєв Олександр Олександрович — російський інженер-конструктор
 Андреєв Олександр Петрович — радянський військовик.
 Андреєв Олексій Дмитрович ( 1962) — український художник.
 Павло Андреєв:
 Андреєв Павло Андрійович (1944) — український радянський легкоатлет (біг на довгі дистанції), рекордсмен України.
 Андреєв Павло Дмитрович (1903—1917) — учасник Жовтневої революції в Москві;
 Андреєв Павло Захарович (1874—1950) — оперний співак, народний артист СРСР.
 Андрєєв Павло Сергійович (1869—1939) — український і російський архітектор.
 Андреєв Пилип Михайлович (1913—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Сергій Андреєв:
 Андрєєв Сергій Васильович — радянський футболіст українського походження.
 Андрєєв Сергій Володимирович — український доброволець, один з «кіборгів».
 Андрєєв Сергій Володимирович — український футболіст.
 Андрєєв Сергій Ілліч — радянський комсомольський діяч.
 Андрєєв Сергій Миколайович — радянський та узбецький футболіст.
 Андреєв Сергій Юхимович — російський науковець у галузі збагачення корисних копалин.
 Симеон Андреєв — болгарський поет, письменник, перекладач, прозаїк, журналіст і бібліотекар.
 Юрій Андреєв:
 Андреєв Юрій Вікторович (1937—1998) — радянський й російський історик-антикознавець, доктор історичних наук, професор.
 Андреєв Юрій Іванович — російський актор.
 Андреєв Яків Дмитрович (1871—?) — російський гравер.

Жінки 
 Андрєєва Валентина Іванівна — заслужений працівник сфери послуг України.
 Андрєєва Євгенія Сергіївна (* 1976) — українська спортсменка, академічна веслувальниця, золота призерка чемпіонату світу з академічного веслування-1998.
 Катерина Андреєва:
 Катерина Андрєєва (справж. Катерина Андріївна Бахвалова; біл. Кацярына Андрэеўна Бахвалава, біл. Кацярына Андрэева;  1993) — білоруська журналістка, політична ув'язнена.
 Андреєва Катерина Сергіївна — російська телеведуча програми «Час» на Першому каналі.
 Андреєва Лариса Миколаївна — головний лікар Кіровоградської обласної лікарні, заслужений лікар України.
 Марія Андреєва:
 Андреєва Марія Андріївна — російська актриса українського походження.
 Андрєєва Марія Федорівна — російська радянська актриса і громадська діячка.
 Андреєва Ольга Олексіївна — радянська шахістка, міжнародний майстер.
 Андрєєва Раїса Андріївна — скульпторка.
 Андреєва Римма Василівна — ентомолог, паразитолог.
 Андрєєва Світлана Серафимівна — історик, дослідник історії Південної України.
 Андреєва-Дельмас Любов Олександрівна — російська оперна і концертна співачка.

Примітки 

Російські прізвища